Рутерфорд (округ, Північна Кароліна)
 Резерфорд (округ, Теннессі)